Тази статия е за играта, реализирана като „Андроид“ приложение. За други значения вижте бик, крава и aндроид.

Бикове и крави за „Андроид“ е реализация на популярната логическа игра за отгатване на цифри. Проектът е с некомерсиална цел и се администрира от Нора Маджарова.

Основна цел на проекта 
Идеята на играта е да се демонстрират възможностите на „Андроид“ за реализация на забавни логически игри. Играта е изключително разпространена в България и е подходяща за деца от 7 до 15-годишна възраст.

Използвани технологии 
Играта е написана на езика Java. Като за развойни средства се използват ADT и Android SDK.

Функции на играта 
„Бикове и крави за „Андроид“ представлява логическа игра за мобилни устройства, поддържащи операционната система „Андроид“, за двама играчи, която има следните основни функции:

 игра за двама
 правила на играта
 настройки за звук и вибрация по време на играта
 отчитане на постигнат резултат

Използвано е графично и звуково оформление.

Начин на игра 
Играта представлява поле, в което всеки играч си избира четирицифрено число и след това на всеки ход се опитва да разпознае четирицифреното число на противника. За всяка цифра, която е позната на нейната точна позиция в числото на противника, играчът получава по 1 бик. За всяка цифра, която е позната, но не се намира на своята точна позиция в числото, играчът получава по 1 крава. Целта на всеки от играчите е да разпознае противниковото число, като уцели всичките четири цифри на техните места (тоест да получи 4 бика).

Вижте също 
 Бикове и крави, правила на играта

Външни препратки 
 NoNi's Bulls and Cows, „Андроид“ вариант на играта

Игри на хартия